BTX puede referirse a:

BTX (electrónica), factor de forma en tarjetas electrónicas.
BTX (química), derivado del petróleo, mezcla de benceno, tolueno y xileno.